LMS kan syfta på: 

 LMS – en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och studenter/elever, engelska Learning Management System, se lärplattform
 LMS – ett av Storbritanniens akademiska sällskap för matematik, se London Mathematical Society
 LMS – ett tidigare brittiskt järnvägsföretag, se London, Midland and Scottish Railway
 LMŠ – ett slovenskt socialliberalt parti, se Marjan Šarecs lista